Scalps ist der Titel folgender Filme:
 Scalps, Originaltitel des US-amerikanischen Abenteuerfilms Der Fluch des blutigen Schatzes
 Scalps (1986), Italowestern von Bruno Mattei